Албиън може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Албиън (Айдахо)
 Албиън (Вашингтон)